Barbier kan syfta på:

 Antoine Alexandre Barbier (1765-1825), fransk biblioteksman
 Henri Auguste Barbier (1805-1882), fransk poet
 Jules Barbier (1825-1901), fransk dramatiker

Franska efternamn